Озборн има више значења:
 Округ Озборн (Канзас)
 Озборн (Пенсилванија)
 Осбурн (Канзас)
 Осбурн (Пенсилванија)